

Letteratura 
 L'incantatrice (The Enchantress) – racconto di Robert Louis Stevenson
 La incantatrice (The Enchantress) – romanzo di Han Suyin del 1985
 The Enchantress – romanzo di Denise Robins del 1987
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - I gemelli (The Enchantress) – romanzo di Michael Scott del 2012

Altro 
 The Enchantress – composizione di Michael William Balfe del 1845
 The Enchantress – film muto statunitense del 1924

Pagine correlate 
 Enchantress